Aston Martin heeft de benaming Vantage door de jaren heen vaak gebruikt ter benaming van een model. Onderstaande lijst geeft hiervan een overzicht. 

 1951–1953 DB2 Vantage
 1961–1963 DB4 Vantage
 1963–1965 DB5 Vantage
 1965–1969 DB6 Vantage
 1972–1973 Vantage
 1977–1989 V8 Vantage
 1986–1989 V8 Vantage Volante
 1988–1990 V8 Vantage Zagato
 1992–1999 Virage Vantage
 1998 Aston Martin Project Vantage (een concept voor de Aston Martin Vanquish)
 1999–2003 DB7 V12 Vantage
 2005–2017 V8 Vantage/V8 Vantage S
 2007 V12 Vantage RS (conceptauto)
 2009–2017 V12 Vantage
 2018–heden Vantage

Aston Martin